

Sciences et techniques

Biologie 
 les lichens sont des un organismes symbiotiques résultant de l'association d'algues vertes microscopiques ou de cyanobactéries avec des champignons filamenteux.

Médecine 
 Les lichens sont des dermatoses variées se caractérisant généralement par un épaississement de la peau et l'apparition de papules. Notamment :
 le lichen plan (latin: lichen planus), une maladie inflammatoire touchant en général la peau, la bouche, ou parfois les deux ;
 le lichen scléroatrophique, une maladie  touchant les muqueuses.

Sciences humaines et sociales 
 Dans le calendrier républicain, le Lichen est le  du mois de pluviôse.

Culture et société 
 Lichen est un concepteur du jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) Dofus.
 Lichen est une chanson de Aphex Twin de l'album Selected Ambient Works Volume II.

Toponyme

Antarctique 
 Lichen Hills, une colline de Terre Victoria ;
 Lichen Peak, une montagne dans le pays Marie Byrd ;
 l'île Lichen, au large de la Terre de la Princesse-Élisabeth ;

Canada 
 Lichen Mountain, Kamloops Division Yale Land District, en Colombie-Britannique ;
 le lac Lichen, un plan d'eau douce traversé par la rivière Opawica dans Eeyou Istchee Baie-James (municipalité), en Jamésie, au Nord-du-Québec, au Québec ;

États-Unis 
 le lac Lichen, un lac de 276 acres qui est tributaire de la rivière Poplar, dans le comté de Cook (Minnesota).

Pologne 
 Licheń , un village de la voïvodie de Lubusz ;
 Licheń Stary, un village, site du sanctuaire de Notre-Dame de Lichén, un lieu de pèlerinage ;
 la basilique Notre-Dame de Licheń , une grande église à Licheń Stary ;

Notes et références